Blumenrod steht für:

 Blumenrod (Limburg), Siedlungsgebiet der Stadt Limburg an der Lahn, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Domäne Blumenrod, denkmalgeschützte ehemalige Staatsdomäne und Wahrzeichen im Siedlungsgebiet
 Burgstall Blumenrod, abgegangene Burg südlich des Siedlungsgebiets
 Blumenrod (Rödental), Ortsteil der Gemeinde Rödental, Landkreis Coburg, Bayern

Siehe auch:
Blumerode
Blumenrode